

Вест-Бенд — місто, штат Айова
 Вест-Бенд — місто, штат Вісконсин
 Вест-Бенд — місто, штат Вісконсин